Little Preston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Little Preston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire
 Little Preston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, w Leeds